Glińska ist der Familienname folgender Personen: